

Canada
Burlington (Newfoundland en Labrador)
Burlington (Nova Scotia)
Burlington (Ontario)
Burlington (Prins Edwardeiland)

Verenigde Staten
Burlington (California)
Burlington (Colorado)
Burlington (Connecticut)
Burlington (Illinois)
Burlington (Indiana)
Burlington (Iowa)
West Burlington (Iowa)
Burlington (Kansas)
Burlington (Kentucky)
Burlington (Maine)
Burlington (Massachusetts)
Burlington (Michigan)
Burlington Junction (Missouri)
Burlington (New Jersey)
Burlington County (New Jersey)
Burlington (New York)
Burlington (North Carolina)
Burlington (North Dakota)
Burlington (Ohio)
Burlington (Oklahoma)
Burlington (Ontario)
Burlington (Pennsylvania)
Burlington (Texas)
Burlington (Vermont)
South Burlington (Vermont)
Burlington (Washington)
Burlington (West Virginia)
Burlington (Wisconsin)
Burlington (Wyoming)

Verenigd koninkrijk
Bridlington in Yorkshire, voorheen ook bekend als "Burlington"

Overige
Burlington Northern Railroad - voormalige spoorwegmaatschappij in de VS
Burlington House (New York) - een wolkenkrabber in New York